Bruijns sikkelsnavel
 Bruine sikkelsnavel
 Geelstaartsikkelsnavel
 Zwarte sikkelsnavel